Palazzo Gallio – municipio di Alvito in provincia di Frosinone.
 Palazzo Gallio – dimora cardinalizia di Gravedona ed Uniti in provincia di Como